Galleani ist der Familienname folgender Personen:
 Ely Galleani (* 1953), italienische Schauspielerin
 Luigi Galleani (1861–1931), italienischer Anarchist